El término pendón puede aludir a alguna de las siguientes banderas o estandartes:

 Pendón de Jerez de la Frontera. Actualmente se halla en paradero desconocido.
 Pendón de la ciudad de Sevilla. Se custodia en el Ayuntamiento de Sevilla.
 Pendón de la Conquista, conservado en el Archivo Histórico Municipal de Valencia.
 Pendón de la Divisa del rey. En los siglos finales de la Baja Edad Media mostraba la divisa o emblema personal del monarca de la Corona de Castilla.
 Pendón de San Fernando. Perteneció al rey Fernando III de Castilla y se conserva en la catedral de Sevilla.
 Pendón de San Isidoro, custodiado en la Basílica de San Isidoro de León.
 Pendón de San Juan. Símbolo oficial del pueblo riojano de Fuenmayor.